Rossetti ima više značenja:
 Rossetti, Ferrara
 Rossetti, Verona
 Rossetti, Vicenza